Barilepis är ett släkte av skalbaggar. Barilepis ingår i familjen vivlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Vivlar
Barilepis